Luigi Tenco – cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano
 Luigi Tenco – album di Luigi Tenco del 1962
 Luigi Tenco – album di Luigi Tenco del 1965